Brytyjska Partia Wigów – brytyjskie stronnictwo polityczne (1678-1868)
 Partia Wigów – amerykańska partia polityczna 1834-1854
 Prawdziwa Partia Wigów – liberyjska partia polityczna 1878-1980